Влади́мир Ива́нович Овчи́нников () — советский живописец-пейзажист, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

Биография 
Детство и юность Владимира Овчинникова прошли на Волге, в Саратове. Он родился 14 июля 1911 года в деревне Есиповка в крестьянской семье. По воспоминаниям брата художника, деревня Есиповка была расположена на 8-й версте Астраханского тракта, выходившего из Саратова на юг. В 1917 году в ней было 60 дворов. Мать, Надежда Яковлевна, прожила недолго и в 1916 году умерла. Отец, Иван Дмитриевич Овчинников, во время Первой мировой войны работал на скотобойне и дети остались на попечении бабушки и тёток.
Учиться Володя пошёл в 1920 году, а где-то классе в третьем он познакомился с ребятами, занимавшимися в кружке изобразительного искусства при Дворце Культуры железнодорожников и тоже в него записался. Вскоре он стал делать успехи в рисовании и тогда решил выучиться на художника. Все остальное для него уже было второстепенным.

В 1928 году Овчинников поступил в Саратовский художественный техникум, учился у П. С. Уткина. В 1931 году, после окончания техникума уехал для продолжения учёбы в Ленинград, где поступил в Институт пролетарского изобразительного искусства (с 1932 года Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры), однако, окончив первый курс, оставил учёбу по семейным обстоятельствам. В начале 1932 года в семье Владимира Овчинникова появился первенец — сын Вячеслав, ставший впоследствии, как и отец, художником. В 1937 году родился младший сын Лев.

В 1932—1941 годах Овчинников работал художником-оформителем в разных учреждениях Ленинграда. Одновременно занимался живописью и рисунком сначала в частной студии Василия Савинского, затем в Ленинградском Институте повышения квалификации работников искусств у Павла Наумова, Александра Карева, Рудольфа Френца.

После начала Великой Отечественной войны Овчинников работал в ленинградском отделении ТАСС над оформлением «Агитокон». Зимой 1942, совершенно истощённый, был вывезен из блокадного Ленинграда в Саратов. После выздоровления в 1943 году окончил Саратовское военно-пехотное училище и до конца войны находился в рядах вооружённых сил в должности помощника командира маршевой роты 375 запасного отдельного полка 16 стрелковой дивизии. Демобилизовался в декабре 1945 в звании лейтенанта. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Германией». Младший брат Овчинникова Григорий погиб осенью 1941 года в боях под Ленинградом на Карельском перешейке.

Вернувшись в Ленинград, Овчинников работал в Ленизо, выполнял рекламно-оформительские заказы для крупнейших универмагов города ДЛТ и Пассаж. Одновременно восстанавливал творческие навыки, утраченные за годы войны, много работал над натурным этюдом в городе и его пригородах (Приозерске, Комарово, Левашово). В 1953 году после показа на выставке серии пейзажей, выполненных на Украине под Каневом, Овчинникова приняли в члены Ленинградского Союза советских художников.

С начала 1950-х работы Овчинникова неизменно экспонировались на ленинградских, республиканских и всесоюзных выставках, всегда, по мнению Н. В. Васильвой, привлекая к себе внимание высокой живописной культурой исполнения и особым проникновением в мир природы. Ведущим жанром для него становится пейзаж, основными формами — натурный этюд и большие пейзажи-картины.

В середине 1970-х Овчинников тяжело заболел, перенёс две операции. Он скончался 22 июня 1978 года в Ленинграде на шестьдесят седьмом году жизни. Был похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга. В 1994 году, после смерти вдовы художника Веры Гавриловны Овчинниковой, его прах был перезахоронен в колумбарии Петербургского крематория рядом с женой и сыном Вячеславом, скончавшимся в 1993 году.

Творчество 

В панорамных пейзажах начала и середины 1950-х художник стремился к охвату как можно большего пространства, к изображению множества ясно читаемых планов. К известным образцам живописи этого периода относятся работы «На Волге» (1951), «Вечер. У колодца»  (1953), «Днепровские обрывы» (1955), «Весна»  (1956), «Приднепровье» (1957). Их отличали изысканность колорита, богатство тональных отношений в передаче состояний природы и световоздушной среды, использование разнообразной фактуры письма. Большое внимание художник уделял написанию неба, считая его определяющим для всего живописного решения работы. В 1953 после показа на выставке серии таких работ, выполненных на Украине под Каневом, Овчинникова приняли в члены Ленинградского Союза советских художников.

В середине 1950-х Овчинников неоднократно совершает поездки в город Канев на Днепре. Восхищенный красотой днепровских берегов, он пишет множество этюдов, выразив в них живое, непосредственное впечатление от величественной картины увиденного. Среди них работы «Перед дождём»  (1954), «Вечер на Днепре»  (1956), «На берегу Днепра»  (1956), «Ночь» (1957) и другие. Именно в этот, «каневский» период, живопись Овчинникова приобретает ту широту, размах, колорит, тональность, которые в дальнейшем составят важные черты его индивидуального стиля, по которым его произведения будут безошибочно узнаваться на выставках 

В конце 1950-х Овчинников совершает несколько поездок на Каспий. И вновь новые яркие впечатления захватывают его. Южная природа, напоённая солнцем и светом, оказалась очень близка художнику, в каспийских этюдах и картинах уже в полной мере раскрывается мощный живописный талант Овчинникова, его живопись приобретает фактуру, особую звонкость и необыкновенный колорит («Махачкала. Порт», 1958, «Суда ночью» , 1958, «Девочка и волны» , 1958, «Рыбаки Каспия» , 1958, «Моряна. Каспий», 1959, «Когда идёт путина (Каспий)», 1959, «Каспий. Рыбацкие лодки» , 1959, и другие).

В 1960—1970-е годы основной темой творчества Овчинникова вновь становится Волга, село Пристанное, а также древний Волхов, старинные русские города Торжок, Старица. Он неоднократно работает на творческой базе ленинградских художников в Старой Ладоге. Среди них работы «На Волхове» , «Волхов» (обе 1969), «Весна» , «Собор Георгия в Старой Ладоге»  (обе 1971), «Весна идёт», «Собор Георгия. Ясный день» , «Тишина» , «Лёд прошёл» (все 1972) и другие.

Отмечая присущее пейзажу «Весна идёт» драматическое начало, Н. В. Васильева писала о работе во вступительной статье к каталогу выставки В. И. Овчинникова 1984 года: «Главы собора устремлены в небо с метущимися тяжёлыми облаками, на фоне которых здание читается весомо и по особому устойчиво. Торжественная возвышенность образа достигается простыми средствами: художник избирает очень низкую точку зрения, что позволяет сделать холм со стоящим на нём собором словно ещё выше и величественнее. Глубокие синие тени на снегу и свинцовые тучи сообщают произведению эмоциональную приподнятость и некоторую напряжённость. В то же время образ достоверен, насыщен приметами времени.»

Произведения этого периода отличает особое совершенство. Художник предстаёт в них как крупнейший современный мастер пейзажа. Акцент в его работах смещается от передачи непосредственных натурных впечатлений к выражению сложных духовных переживаний. Среди произведений этого периода работы «Улица в Пристанном»  (1966), «Село Пристанное» (1967), «Бабье лето», «Вечер в деревне» (обе 1967), «Жигули»  (1968), «Ветреный день на Волге»  (1970), «Лето», «Март» (все 1972), «В Старице»  (1974), «Поля Приволжья» (1975), «Лунная ночь на Волге» , (1975) «Вечер на Волге»  (1975), «У Калинкина моста»  (1977) и другие.

Произведения Владимира Ивановича Овчинникова находятся в Государственном Русском музее в Петербурге, в музеях и частных собраниях в России, Франции, Японии, Италии, Великобритании, США и других странах. В 1988 году в залах Ленинградской Союза художников прошла персональная выставка произведений художника, к которой был издан подробный каталог . В 1989—1992 годах работы В. И. Овчинникова с успехом экспонировались на выставках и аукционах русской живописи L' Ecole de Leningrad во Франции. Известны живописные и графические портреты В. Овчинникова, исполненные в разные годы ленинградскими художниками, в том числе О. Ломакиным (1956).

Воспоминания 

Опубликованные воспоминания о В. И. Овчинникове дополняют сухие биографические сведения, позволяя полнее представить образ этого незаурядного мастера.

Примечания

Источники 

 Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб. Ф.78. Оп.5. Д.156.
 Передвижная выставка произведений советских художников 1956 года. Каталог. М., Оргкомитет Союза советских художников, 1956.
 Никифоровская И. Итоги большой творческой работы. // Вечерний Ленинград. 1957, 10 октября.
 Передвижная выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Мурманск, ЛССХ, 1957.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л., Художник РСФСР, 1972. С.39.
 60 лет Великого Октября. Республиканская выставка произведений художников РСФСР. М., Советский художник, 1977. С.27.
 Владимир Иванович Овчинников. Выставка произведений. Каталог. Автор вступ. ст. Н. В. Васильева. Л., Художник РСФСР, 1984.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. М., Советский художник, 1981. Т.5. С.27, 121, 259, 376, 386, 420, 549, 572.
 L' Ecole de Leningrad: Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1990, 12 Mars. Р.62-63.
 Peinture Russe: Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1991, 18 Fevrier. Р.7, 29-30.
 Les Saisons Russes: Catalogue. Paris, Drouot Richelieu. 1993, 29 Novembre. Р.41.
 Matthew C. Bown. Dictionary of 20th Century Russian and Soviet Painters 1900-1980s. London, Izomar, 1998.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. 
 Пышный И. Ленинградская живописная школа. Соцреализм 1930—1980. Некоторые имена. СПб, Коломенская верста, 2008. 
 Данилова А. Становление ленинградской школы живописи и её художественные традиции // Петербургские искусствоведческие тетради. СПб, 2011. Вып. 21. С.94—105.
 Иванов С.В. Владимир Овчинников в воспоминаниях современников. К 100-летию со дня рождения //Петербургские искусствоведческие тетради. Выпуск 21. СПб, 2011. С.46-53.
 Иванов С.В. Овчинников Владимир Иванович // Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. СПб, Петрополис, 2014. Кн.2. С.142—144.
 Ленинградская школа живописи. Очерки истории. СПб, Галерея АРКА, 2019.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Пейзажная живопись в изобразительном искусстве Ленинграда
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников
 Картина «Весна идёт» В. И. Овчинникова
 Дом Творчества художников «Старая Ладога»

Ссылки 

 Художник Владимир Овчинников. Живопись 1950-1970 гг. (ВИДЕО) 
 Иванов С.В. Владимир Иванович Овчинников в воспоминаниях современников. К 100-летию со дня рождения 
 Выставка работ художника Владимира Овчинникова в петербургской галерее АРКА 

Художники СССР
Художники России
Художники-соцреалисты СССР
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Художники-реалисты
Художники-пейзажисты России
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Умершие от колоректального рака
Похороненные в Санкт-Петербургском крематории